Primera División 1953-1954 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1953-1954 – torneo di calcio spagnolo